Се́льское поселе́ние «Курумка́н» — муниципальное образование в Курумканском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — село Курумкан.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Население

Экономика 
Основными видами экономической деятельности, осуществляемыми на территории поселения, являются производство сельскохозяйственной продукции, обработка древесины, производство пищевых продуктов, распределение электроэнергии и воды, оказание услуг транспорта и связи, бытовых услуг, услуг ЖКХ, банковских услуг и других социальных услуг.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Курумканского района
Сельские поселения Бурятии